Села:
 Бутенки — Полтавська область, Кобеляцький район
 Бутенки — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)